Surakarta puede referirse a:
Surakarta (coloquialmente llamada Solo), una ciudad de Indonesia.
Surakarta, un juego de mesa de origen javanés.